Nordpol steht für:

 Nordpol der Himmelssphäre, siehe Himmelspol und äquatoriales Koordinatensystem
 Nordpol der Ekliptik, siehe ekliptikales Koordinatensystem
 galaktischer Nordpol, siehe galaktisches Koordinatensystem
 Pol eines magnetischen Dipoles, siehe Magnetismus
 Nordpol, einer der verschiedenen Nordpole der Erde
 Nordpol eines Himmelskörpers, siehe Pol (Geographie)#Pole von Himmelskörpern
 Name eines Gutshofs nahe Osterhever in Schleswig-Holstein
 Northpole, Originaltitel von Zauber einer Weihnachtsnacht, US-amerikanischer Weihnachtsfilm von 2014, Hallmark-Produktion
 Northpole: Open for Christmas, Originaltitel von Northpole: Weihnachten steht vor der Tür, US-amerikanischer Weihnachtsfilm von 2015, Hallmark-Produktion

Siehe auch:

 Südpol (Begriffsklärung)